Михаил Андреевич Коробков (род. 17 апреля 1990 года) — российский боец смешанных единоборств, представитель полулёгкой весовой категории. Выступает на профессиональном уровне с 2012 года. Известен по участию в турнирах российских бойцовских организаций M-1 Challenge, ProFC. Мастер спорта России по самбо.

Спортивные достижения 
 Двукратный чемпион ЦФО по грэпплингу; 
 Серебряный призер ЦФО по ММА;
 Мастер спорта России по боевому самбо;
 Мастер спорта России по грэпплингу.

Статистика ММА 

|-
|Победа
|align=center|16-3-1
| Султанали Давудов
|Решением (отменен)
|Voronezh MMA Federation Fight Riot
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|15-3-1
| Гаджимурад Алиев
|Решением (единогласным)
|Voronezh MMA Federation Don Ataman Semifinals
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|14-3-1
| Александр Рогов
|Техническим нокаутом (удары)
|Land Of The Fathers Open Chernozem League: Stage 4
|
|align="center"|1
|align="center"|3:57
|
|
|-
|Поражение
|align=center|13-3-1
| Нейт Ландвер
|Нокаутом (удары)
|M-1 Challenge 83 Tatfight 5: Ragozin vs. Halsey
|
|align="center"|2
|align="center"|1:31
|
|
|-
|Победа
|align=center|13-2-1
| Асиркебай Джиненсибике
|Сабмишном (удушение треугольником)
|M-1 Challenge 80 Kharitonov vs. Sokoudjou
|
|align="center"|2
|align="center"|1:18
|
|
|-
|Поражение
|align=center|12-2-1
| Иван Бухингер
|Сабмишном (удушение север-юг)
|M-1 Challenge 67 - Battle in the Land of Fire
|
|align="center"|1
|align="center"|4:41
|
|
|-
|Поражение
|align=center|12-1-1
| Тимур Нагибин
|Решением (единогласным)
|M-1 Challenge 66 - Nemkov vs. Yusupov
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Ничья
|align=center|12-0-1
| Родриго Магальяеш
|Ничья ()
|M-1 Challenge 63 - Puetz vs. Nemkov 2
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|12-0
| Александр Зайцев
|Решением (единогласным)
|ProFC 58 - Battle of Champions
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|11-0
| Николас Джембер
|Сабмишном (удушение сзади)
|IFC - Imperium Fighting Championship 2
|
|align="center"|2
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|10-0
| Вахит Арслан
|Сабмишном (удушение сзади)
|La Onda - MMA Gladiators
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|9-0
| Роман Гжесяк
|Сабмишном (удушение сзади)
|PFC Peresvet 1
|
|align="center"|1
|align="center"|4:03
|
|
|-
|Победа
|align=center|8-0
| Бартоломей Курчевский
|Решением (единогласным)
|Coliseum FC - New History 3
|
|align="center"|3
|align="center"|5:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|7-0
| Евгений Огурцов
|Сабмишном (удушение сзади)
|Coliseum FC - Malaya Arena 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|6-0
| Виталис Мельниковс
|Сабмишном (удушение сзади)
|Coliseum FC - New History 2
|
|align="center"|1
|align="center"|2:08
|
|
|-
|Победа
|align=center|5-0
| Евгений Дона
|Сабмишном (удушение гильотиной)
|Vityaz Coming at You
|
|align="center"|1
|align="center"|4:39
|
|
|-
|Победа
|align=center|4-0
| Давид Кукутария
|Сабмишном (удушение сзади)
|Coliseum FC - Malaya Arena 1
|
|align="center"|1
|align="center"|0:00
|
|
|-
|Победа
|align=center|3-0
| Валентин Овсянников
|Нокаутом (удар ногой в голову)
|Coliseum FC - New History 1
|
|align="center"|1
|align="center"|4:45
|
|
|-
|Победа
|align=center|2-0
| Михаил Мельников
|Сабмишном (удушение сзади)
|Ryazan MMA Federation Flash Fight 2
|
|align="center"|1
|align="center"|0:30
|
|
|-
|Победа
|align=center|1-0
| Уйгунали Тохиров
|Техническим нокаутом (удары)
|Ryazan MMA Federation Flash Fight 1
|
|align="center"|1
|align="center"|5:00
|
|.
|}

Примечания

Ссылки 

 Профиль Михаила Коробкова на сайте Sherdog
 Профиль Михаила Коробкова на сайте Fighttime
 

Бойцы смешанных единоборств России